Velika nagrada Belgije 1981 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 17. maja 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 54
| 1:16:31,61
| 1
| 9
|-
! 2
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 54
| + 36,06 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 54
| + 43,69 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 54
| + 47,64 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 54
| + 49,20 s
| 14
| 2
|-
! 6
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 52,51 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 54
| + 1:01,66
| 5
|
|-
! 8
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 54
| + 1:32,04
| 3
|
|-
! 9
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 54
| + 1:35,58
| 17
|
|-
! 10
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 53
| +1 krog
| 18
|
|-
! 11
| 14
|  Marc Surer
| Ensign-Ford
| 52
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 12
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 52
| +2 kroga
| 19
|
|-
! 13
| 31
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Ford
| 50
| +4 krogi
| 24
|
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 39
| Trčenje
| 21
|
|-
! Ods
| 25
|  Jean-Pierre Jabouille
| Ligier-Matra
| 35
| Prenos
| 16
|
|-
! Ods
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 29
| Motor
| 20
|
|-
! Ods
| 32
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
| 22
| Motor
| 22
|
|-
! Ods
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 19
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 11
| Menjalnik
| 23
|
|-
! Ods
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 10
| Trčenje
| 2
|
|-
! Ods
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 10
| Menjalnik
| 11
|
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 2
| Sklopka
| 12
|
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 0
| Trčenje
| 4
|
|-
! Ods
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
| 0
| Trčenje
| 13
|
|-
! DNQ
| 18
|  Derek Daly
| March-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 16
|  René Arnoux
| Renault
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 17
|  Eliseo Salazar
| March-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 9
|  Slim Borgudd
| ATS-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 33
|  Patrick Tambay
| Theodore-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 36
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 35
|  Brian Henton
| Toleman-Hart
|
|
|
|
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Carlos Reutemann 1'23.300

Formula 1 sezona 1981
1981